Krywynjuk ist der Familienname folgender Personen:

 Mychajlo Krywynjuk (1871–1944), Philologe, Übersetzer und Lexikograph
 Olha Kossatsch-Krywynjuk (1877–1945), ukrainische Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Übersetzerin, Lehrerin, Bibliografin, Ethnografin und Ärztin